66. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach  25–29 sierpnia 1993 w stolicy Norwegii – Oslo. Były to pierwsze zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym. Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Również nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 6. miejsca przez Marka Leśniewskiego w wyścigu ze startu wspólnego amatorów. Po raz pierwszy w historii w wyścigu ze startu wspólnego kobiet pojawiły się polskie zawodniczki.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 12 osób (9 mężczyzn i 3 kobiet) w czterech konkurencjach (bez jazdy drużynowej na czas kobiet).

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1994 w kolarstwie
1994 we Włoszech
Kolarstwo we Włoszech
Sport na Sycylii